Avesnes-sur-Helpe és un municipi francès, situat al departament del Nord i a la regió dels Alts de França. Limita al nord-est amb Bas-Lieu, al sud-est amb Avesnelles, al sud-oest amb Haut-Lieu i al nord-oest amb Saint-Hilaire-sur-Helpe.

Demografia

Administració

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial d'Avesnes-sur-Helpe

Municipis del Nord